«Грэмми» в номинации «Лучший неклассический ремикс» присуждается с 1998 года, за наиболее заметные ремиксы предыдущего календарного года. Ежегодно Национальная академия искусства и науки звукозаписи США выбирает несколько претендентов за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

Первые три года (1998—2001) категория фигурировала под названием «Лучший неклассический ремиксер года» и в её шорт-листе не указывалось название ремикса. Начиная с 2002 года категория получила нынешнее название, а в списке номинаций стали указывать названия ремиксов. Согласно описанию номинации, награда присуждается « идентифицированному физическому лицу, которое добавляет или изменяет ранее записанный материал таким образом, чтобы создать новую и уникальную работу». Премия присуждается ремиксерам, а не оригинальным исполнителям.
 
Первым лауреатом награды стал Фрэнки Наклз (40-й церемонии «Грэмми»). Лидерами по количеству побед являются три диджея: Дэвид Гетта, Жак Лю Конт и Skrillex, которые выигрывали награду дважды. Наибольшее число номинаций без побед имеют —  и дуэт  (хотя один из его участников — , становился лауреатом индивидуально в 2006 году). Представители США побеждали в данной категории чаще других, тем не менее, среди других лауреатов фигурируют музыканты из Австралии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Италии и Португалии.

Номинантами были ремиксы, изданные в предыдущий календарный год, относительно текущей церемонии «Грэмми».

Список лауреатов 

  Ссылка на церемонию «Грэмми», прошедшую в этом году.

См. также 
 Список наград «Грэмми»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Grammy